Devoll kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Rrethi i Devollit, distrikt, Korçë prefektur, 
 Lumi i Devollit, vattendrag, 

Robotskapade Albanienförgreningar